Tang Xizong (862-888), keizer van de Tang-dynastie
 Jin Xizong (1119–1150), keizer van de Jin-dynastie
 Tianqi (1605-1627), keizer van de Ming-dynastie met Xizong als postume titel